Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Rosie Casals che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King (semifinali)

  Rosie Casals (Campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1971